Partit Comunista Hongarès, partit polític històric d'Hongria
 Partit Comunista d'Hondures, partit polític històric d'Hondures
 Pacific Coast Highway, autopista de Califòrnia